Wielen kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Wielen Zaobrzanski, ort, Storpolens vojvodskap, Powiat wolsztyński, 
 Wieleń, stad, Storpolens vojvodskap,

Tyskland 

 Wielen, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen, 

Robotskapade Polenförgreningar